Aarons Run ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Aarons Run (Grassy Lick Creek), Fluss in Kentucky
 Aarons Run (Pleasant Run), Fluss in West Virginia

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Aarons Run (Kentucky), Montgomery County

Siehe auch:
 Aaron Run